2 miejscowości w Polsce:
 Lubiewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Lubiewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo